Emmanuel Bodin est un acteur et metteur en scène français né le . Il est né à Grenoble et vit désormais à Paris.

Biographie 

Emmanuel Bodin s'est formé au Cours Florent de 1997 à 1998, puis est entré à l'école du Théâtre National de Chaillot de 1998 à 2000.

Au théâtre, il a travaillé avec les compagnies la Compagnie des Pas, la compagnie Atout Théâtre, la compagnie des Âmes libres, la compagnie de l'Empreinte Première, ainsi que la compagnie des Fous de Chaillot. Il a essentiellement joué dans des pièces de théâtre classiques et contemporaines d'auteurs tels que Molière, Racine ou Tchekhov.

Il met en scène des groupes amateurs.

Filmographie 
 2000 : Le Glandeur de Jean-Pierre Mocky : Parmentier
 2001 : Laissez-passer de Bertrand Tavernier : l'infirmier anglais
 2003 : Ambre a disparu de Denys Granier-Deferre : Thomas
 2015 - Dos au mur, série TV : homme politique
 2016 - Engrenages, série TV - saison 6 : huissier de Roban
 2017 - Crash Test Aglaé de Eric Gravel : superviseur
 2018 - Mystère au Louvre de Léa Fazer : le valet

Théâtre

Comédien 
 1999 : Une demande en mariage d'Anton Tchekhov, mise en scène de Jacques Albert Canques - Festival de Condom
 2000 : La Quittance du diable d'Alfred de Musset, mise en scène de Philippe Person - Théâtre du NO
 2000 : Berliner Strasse de Bertolt Brecht et Kurt Weill, mise en scène de Marie-France Lahore - Théâtre La Luna - Avignon Off
 2000 : Une envie de tuer..., sur le bout de la langue de Xavier Durringer, mise en scène de Maïa Commere - Théâtre national de Chaillot
 2000 : L'Échange de Paul Claudel, mise en scène de Madeleine Marion - Théâtre du Rond-point des Champs-Élysées
 2001 : Impatience de François Bon, mise en scène de Pilar Anthony - Théâtre du Périscope (Nîmes)
 2001 : La Résistible Ascension de la pénalisation de Gilles L'Hotes et Lorànt Deutsch, mise en scène de JP Dumas - Rencontres de la Cartoucherie
 2002 : Les Fausses Confidences de Marivaux, mise en scène de Catherine Brieux - Théâtre des Cinq Diamants
 2002 : On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, mise en scène de Catherine Brieux - Théâtre des Cinq Diamants
 2003 : Les Plaideurs de Jean Racine, mise en scène d’Antonio Cauchois – Neuilly-sur-Seine
 2003 : Un fil à la patte de Georges Feydeau, mise en scène de Bernard Bastaraud
 2004 : L'Équilibre de Botho Strauss, mise en scène de Maïa Commere - Maison du comédien Maria Casarès
 2004 : Deux jambes, deux pieds, mon œil de Monique Enckell, mise en scène de Phillipe Vasseur - Villa Mais D’ici (Aubervilliers)
 2005 :  Pierre ou les Frères misères, de Vincent Lecompte - Scène Nationale d’Angoulême
 2006 : Le Scribe de Pierre-Yves Millot, mise en scène de Frédéric Millan - Zanzibar Hotel
 2007 : Le Malade imaginaire de Molière, mise en scène de Richard Arselin - Tournée de trois mois en Italie (Bouffon Théâtre)
 2008 : En attendant le Petit Poucet de Philippe Dorin, mise en scène d'Anna Acerbis – Églises de Marne et Gondoire
 2008 : Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov, mise en scène de Natasha Mash – Vingtième Théâtre
 2009 : Histoires d'On de Philippe Crubezy, mise en scène d'Ana Acerbis - Espace Charles Vanel (Lagny-sur-Marne)
 2010 : Les Aventures de Peer Gynt, d'après la pièce d'Henrik Ibsen, mise en scène d'Yaël Bacry - Théâtre d'Ermont, et Gare au Théâtre
 2012 : Le Premier de Israël Horovitz, mise en scène Dimitri Dubreucq - Théâtre Le Figuier Blanc (Argenteuil)
 2013 : Les Nouveaux Bâtisseurs de Mohammed Rouhabhi - Maison Maria Casares
 2015 : En quête d'Eryrthée - Collectif L'Empreinte Première - Maison Maria Casares  
 2016 - 2020 : En Quête de Louis ou la face cachée de Louis de Funès – Les Tréteaux Intrépides – Maison Maria Casares - Divers théâtres d’Ile-de-France (Clamart, Coulommiers…)  
 2018 : Fleurs d’Opéra - Ars Musica - Théâtre du Necc - Maison-Alfort  
 2021 : C.R.A.S.H. de Sophie Lewisch - Théâtre de Thouars (Haute Vienne)
 2021 : Martyr de Marius Von Mayenburg - mise en scène : Mathieu Roy - Maison Maria Casares (festival d'été)  
 2022 : Corset et Cour d'assises de Sophie Lewisch - Conseil départemental d'Angoulême
 2023 : Memento  de Sophie Lewisch - Théâtre du Cloître (Bellac - Haute Vienne)

Metteur en scène 
 Trio en mi bémol d'Éric Rohmer
 Bouli Miro de Fabrice Melquiot
 Kroum l'ectoplasme de Hanoch Levin
 L'Ébloui de Joël Jouanneau
 Marie des grenouilles de Jean-Claude Grumberg
 La Jeune Fille, le Diable et le Moulin d'Olivier Py
De 2006 à 2014, il est metteur en scène pour l'Option Théâtre du Lycée Jules Ferry de Coulommiers, pour une représentation annuelle au Théâtre municipal de Coulommiers :
 2006 : Par-dessus bord de Michel Vinaver
 2007 : Macbett d'Eugène Ionesco
 2008 : Le Malade imaginaire de Molière
 2009 : Le Revizor de Nicolas Gogol
 2010 : Antigone de Jean Anouilh
 2011 : Le Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht
 2012 : Le Monde sous contrôle (adaptation des pièces Sous contrôle de Frédéric Sonntag, et Le Monde selon Gabriel d'Andreï Makine)
 2013 : La Cagnotte d'Eugène Labiche
 2014 : Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare

À partir de 2015, il reprend le flambeau d'Alain Paris en tant que metteur en scène intervenant auprès d'ateliers de la Ville de Coulommiers.
 2015 : Macbett d'Eugène Ionesco
 2016 : Musée Haut Musée Bas de Jean Michel Ribes
 2020 : Don Juan revient de Guerre de Odon Von Orvarth

Notes et références

Liens externes 
 
 

Metteur en scène français
Acteur français de cinéma
Acteur français de théâtre
Naissance en mai 1975